Penning steht für:
 Penning (Münze), schwedische Münzeinheit um 1000 n. Chr. 
 Penning-Vakuummeter, eine Ionisations-Messröhre zur Messung von Hoch- und Ultrahochvakuum

Penning ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Penning (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern
 Penning (Niederbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Penning (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern

 Penning (Gemeinde Bad Wimsbach-Neydharting), Ortsteil von Bad Wimsbach-Neydharting, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Penning (Gemeinde Brunnenthal), Ortsteil von Brunnenthal, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Penning (Gemeinden Helfenberg, St. Johann), Ortschaften von Sankt Johann am Wimberg und Helfenberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Penning (Gemeinde Burgkirchen), Ortschaft von Burgkirchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Penning (Gemeinde Hopfgarten), Ort bei Hopfgarten im Brixental, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Penning ist der Familienname folgender Personen:
 Frans Michel Penning (1894–1953), niederländischer Physiker
 Louwrens Penning (1854–1927), niederländischer Autor und Journalist
 Mitchell Penning (* 1995), US-amerikanischer Volleyballspieler
 Trevor Penning (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch: 
 Pfenning